Yangliu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangliugou, ort, Guizhou, 
 Yangliushu, ort, Guizhou, 
 Yangliu (socken i Kina, Hunan), 
 Yangliu (socken i Kina, Shandong, lat 35,69, long 117,13), 
 Yangliu (socken i Kina, Shandong, lat 35,99, long 117,53), 
 Yangliu (socken i Kina, Yunnan), 
 Yangliu Baizu Yizu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar